Джузеппе — итальянская форма имени Иосиф. Некоторые носители:
 Москати, Джузеппе
 Верди, Джузеппе
 Гарибальди, Джузеппе
 Фарина, Джузеппе
 Пеано, Джузеппе
 Тартини, Джузеппе
 Понтиджа, Джузеппе
 Джузеппе — персонаж повести «Золотой ключик, или Приключения Буратино».
 , итальянский режиссёр и сценарист.

См. также 
 Джузеппе Меацца (стадион)
 Джезеппе ресторан итальянской кухни в Днепре ( Украина)